A Eusébio Cup 2009 foi a 2º edição da Eusébio Cup. Foi vencida pelo Benfica, o anfitrião do torneio, com uma vitória diante do AC Milan. Nesta edição, o anfitrião Benfica venceu pela primeira vez o torneio ao bater o clube italiano nas grandes penalidades (5-4), após um empate a uma bola no final dos 90 minutos.

Detalhes do jogo 

Sport Lisboa e Benfica
Eusébio Cup
Futebol de 2009 em Portugal